Chromosomalna cefalosporynaza AmpC – enzymy o szerokim spektrum, nie hamowane przez inhibitory.
 Cefalosporynazy takie jak FPM-1 (Proteus), hamowane przez inhibitory beta-laktamaz.